The Invitation Tour — концертный тур рэпера 50 Cent, организованный в поддержку его альбомов Before I Self Destruct и Black Magic (выпуск которого впоследствии был отменён). В турне приняли участие также члены его группы G-Unit: Tony Yayo, Ллойд Бэнкс, 40 Glocc, Spider Loc, Trav и Governor. Другими артистами, также принявшими участие в туре, являются , Jay Rock, Lil B, Ludacris, E-40, а также профессиональный боксёр Флойд Мэйвезер вместе с бразильским футболистом Роналдинью.

Предыстория 
50 Cent заявил, что его группа G-Unit не будут гастролировать вместе с ним, в связи с тем, что Ллойд Бэнкс занят раскруткой своего первого сингла «Beamer, Benz, or Bentley» с нового альбома H.F.M. 2 (The Hunger for More 2), а Tony Yayo завершением работы над своим следующим альбомом. Однако позже они присоединились к 50 Cent’у. По словам Tony Yayo, он не мог пропустить данный тур. 50 Cent также сказал, что он будет исполнять песни со своего четвёртого студийного альбома Before I Self Destruct и ещё не вышедшего пятого студийного альбома, Black Magic. Помимо этого, он объявил, что подписал новых артистов на свой лейбл, которые также будут гастролировать вместе с ним. Среди музыкантов, принявших участие в выступлениях вместе с 50 Cent были R&B-артист Governor, рэперы Jay Electronica, Ludacris, Soulja Boy.

Города 
Изначально были объявлены 19 городов, но затем из списка были удалены несколько выступлений: 28 мая в Кливленде, 11 июня в Далласе, 17 июня в Атланте, 19 июня в Рали и 22 июня в Нью-Йорке. Тем не менее, были добавлены следующие 3 города: Вентура, Сент-Питерсберг и Левистон. Позже были добавлены выступления в Бразилии.

Ссылки 

50 Cent